Szekeres Tamás (1961) sportújságíró
 Szekeres Tamás (1964) gitáros, zeneszerző, zenei rendező
 Szekeres Tamás (1972)  válogatott labdarúgó (Ferencváros, MTK, Újpest, DVSC, Sopron)
 Szekeres Tamás rektor, Széchenyi István Egyetem